This Is It, Michael Jackson 2009–2010-re tervezett koncertsorozata
 Michael Jackson’s This Is It, dokumentumfilm a koncertsorozat előkészületeiről
 This Is It, Michael Jackson albuma
 This Is It, Michael Jackson dala
 This Is It, Michael Jacksonról szóló film
 This Is It, Dannii Minogue dala
 This Is It, Melba Moore dala
 This Is It, Kenny Loggins dala